Финал Кубка Шотландии по футболу 1970 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1969/70, в котором встречались клубы «Селтик» и «Абердин». Матч состоялся 11 апреля 1970 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря «дублю» хавбека  Дерека Маккея, а также голу с пенальти футболиста  Джо Харпера победу праздновали футболисты абердинского коллектива — итоговый счёт 3:1 в их пользу. Единственный гол в составе «Селтика» забил Бобби Леннокс.

Путь к финалу

«Абердин»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на London Hearts

1970
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Абердин»
Футбол в Европе в 1970 году
События 11 апреля
Апрель 1970 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1970 году